Фирс () — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «украшенный, увенчанный цветами».

Носители имени 

 Фирс Кесарийский (Вифинский) ,  — христианский мученик, пострадавший при императоре Декии (249—251).
 Мученик Фирс — память 20 января (2 февраля).
 Фирс Галльский (ум. около 179) — диакон галльский, 24/25 сентября.
Фирс Садовников (1789—1853) — меценат, почётный гражданин Риги и Санкт-Петербурга.

Прочее 
 Фирс — великосветское прозвище князя Сергея Григорьевича Голицына (1803—1868), находившегося в приятельских отношениях с А. С. Пушкиным. В стихотворении «Полюбуйтесь же вы, дети...» Пушкин называет С. Г. Голицына «длинным Фирсом».
 Фирс — старый верный слуга семьи Раневских в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903).

См. также 
 Фирсов
 Тирс

Примечания 

Русские мужские имена